Pangupati ou Panghupati foi o terceiro imperador do Império Nanda, dinastia que se estendeu num período de tempo entre o ano de 424 a.C. e o ano 321 a.C. Foi antecedido no trono por Panduca e sucedido por Butapala.

 

Dinastia Nanda
Indianos do século IV a.C.